Francia
La Genétouze – comune della Charente Marittima, Nuova Aquitania
La Genétouze – comune della Vandea, Paesi della Loira